Woodmere (Ohio)
Woodmere (Luisiana)
Woodmere (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos